Municipio de Posen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Posen (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.
 Municipio de Posen (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.